Завод за заштиту споменика културе, Приштина може бити:

 Покрајински завод за заштиту споменика културе, Приштина, након 1999. године измештен у Лепосавић
 Градски завод за заштиту споменика културе, Приштина, након 1999. године измештен у Грачаницу